Distrikt Santo Tomás bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Santo Tomás (Chumbivilcas), Distrikt in der Provinz Chumbivilcas (Region Cusco)
 Distrikt Santo Tomás (Cutervo), Distrikt in der Provinz Cutervo (Region Cajamarca)
 Distrikt Santo Tomás (Luya), Distrikt in der Provinz Luya (Region Amazonas)